Flamand ist ein französischer Familienname, der zur Gruppe der Herkunftsnamen zählt. Er bedeutet flämisch oder aus Flandern.

Varianten 
 Flament
 Flamant

Namensträger 
 Antonio Flamand (* 1933), kanadischer Politiker
 Didier Flamand (* 1947), französischer Schauspieler, Schriftsteller und Regisseur
 Firmin Flamand, belgischer Bogenschütze 
 Frédéric Flamand (* 1946), belgischer Regisseur und Choreograf 

 Paul Flamand (1909–1998), französischer Verleger 
 Thierry Flamand (* 1953), französischer Illustrator und Bühnenbildner 

Französischer Personenname
Herkunftsname